Moskva kan avse:

 Moskva (Enquist) – ett drama av Per Olov Enquist från 2000
 787 Moskva – en asteroid
 Hotel Moskva – ett hotell i centrala Belgrad, Serbien

Geografi
 Moskva – Rysslands huvudstad
 Moskvafloden – en rysk flod vid vilken den ryska huvudstaden Moskva är belägen
 Guvernementet Moskva – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland och i Sovjetunionen
 Moskva oblast – ett oblast i Ryska federationen
 Moskva (distrikt) – en rajon i Kirgizistan

Örlogsfartyg
 Moskva (helikopterkryssare) – rysk helikopterkryssare i Kondor-klass
 Moskva (robotkryssare) – rysk robotkryssare i Atlant-klass

Se även
 Moscow – flera betydelser
 Moskovskij – flera betydelser

krc:Москва (кинотеатр)
pl:Kino Moskwa